Рогге ():

 Рогге, Альма (1894—1969) — немецкая писательница.
 Рогге, Бернгард (1899—1982) — немецкий вице-адмирал.
 Рогге, Бернгард (1831–1919) – протестантский проповедник и писатель.
 Рогге (дворянский род)
 Рогге, Владимир Петрович (1843—1906) — российский государственный деятель.
 Рогге, Жак (1942—2021) — бельгийский яхтсмен, председатель Международного олимпийского комитета (2001—2013).
 Рогге, Клинт — бейсболист.
 Рогге, Лола — немецкая танцовщица, хореограф.
 Рогге, Рон — актёр.
 Кляйн-Рогге, Рудольф (1885—1955) — немецкий актёр.
 Рогге, Херберт (род. 1947) — западногерманский гандболист.